Ermita de Nuestra Señora del Pilar o Ermita de la Virgen del Pilar es el nombre de diversos templos cristianos, catalogados como ermita en honor a la Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora del Pilar.

En España 

 Ermita de la Virgen del Pilar, en Andorra (Teruel). 
 Ermita de la Virgen del Pilar, en Hinojosa de Jarque (Teruel). 
 Ermita de la Virgen del Pilar, en Villena (Alicante).
 Ermita de la Virgen del Pilar, en Murcia.